Фангатауфа () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Находится в 40 км к юго-востоку от атолла Муруроа.

География 

Атолл имеет форму прямоугольника, длина которого составляет 8,5 км, а ширина — 7,5 км. В центре расположена глубокая лагуна (до 40-42 м).

История 
Фангатауфа был открыт в 1826 году англичанином Фредериком Бичи, который дал атоллу название Кокбёрн ().

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Туреиа.

Население 
До середины XX века остров был обитаем. После 1965 года на острове постоянных жителей нет. Основным занятием местных жителей было производство копры.

Ядерное испытание 
Атолл приобрёл известность после испытания здесь Францией ядерного оружия. В период с 1966 по 1996 года вблизи Фангатауфы было произведено 5 взрывов ядерного оружия в атмосфере и 10 подземных взрывов на глубине 500—700 м под лагуной атолла.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 
 Информация об атолле на Oceandots.com
 
 
 
 Ситуация на атолле Фангатауфа (IAEO)
 Как восстанавливается жизнь после ядерного взрыва

Туамоту
Атоллы
Ядерные полигоны Франции